Fjodor Tolstoi ist der Name folgender Personen:

*Fjodor Iwanowitsch Tolstoi (Spitzname Amerikaner; 1782–1846), russischer Adliger, Onkel zweiten Grades des Schriftstellers Leo Tolstoi 
Fjodor Petrowitsch Tolstoi (1783–1873), russischer Maler und Bildhauer